HZD steht für:
 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
 Herzzentrum Dresden
 Hovawart-Zuchtgemeinschaft Deutschland, vom VDH anerkannter Zuchtverein für den Hovawart
 Carroll County Airport (Tennessee) (FAA-Code), Flughafen von Carroll County (Tennessee), Tennessee
 Habitable zones distance, Sonnenentfernung von Planeten für flüssiges Wasser, siehe Habitable Zone
 Hnutie za demokraciu, siehe Bewegung für Demokratie
 Horizon Zero Dawn, niederländisches Spiel für die PlayStation 4

Abkürzung